Peñafiel kan syfta på:

Spanien 

 Peñafiel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Peñafiel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid,